Фрукто́вая — посёлок в городском округе Луховицы Московской области России. До 2017 года — административный центр сельского поселения Фруктовское.

Расположен в центральной части округа, на берегу реки Оки. В посёлке находится железнодорожная станция Фруктовая Рязанского направления Московской железной дороги. Есть автобусное сообщение с Луховицами, Белоомутом, Коломной.

В посёлке действует церковь Преображения Господня — каменный четырёхстолпный храм в русском стиле, с колокольней.

Посёлок возник при железнодорожной станции Горки, основанной в 1864 году и названной по расположению на высоком берегу Оки. В 1933 году станция и посёлок были переименованы во Фруктовая.
В январе 1931 года Мособлисполкомом было принято постановление о слиянии Белоомутского и Луховицкого районов. Объединенный район с центром ст. Горки был назван Горкинским. В сентябре 1931 года районный центр был перенесен на ст. Луховицы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Луховицкого района